Membranverfahren bezeichnet
 in der Verfahrenstechnik die Trennung von Substanzen mittels Membranen, siehe Membrantechnik
 in der Chemie ein Verfahren der Chloralkali-Elektrolyse, bei dem eine Kationentauschermembran eingesetzt wird